

Functies/ambten 
 Rechters, leiders van het oude Israël, onder andere in het Bijbelboek Rechters
 Richter (rechtskunde), voorzitter van een rechtbank tijdens de middeleeuwen en vroegmoderne tijd

Personen

Politiek, cultuur en media 
 Bob De Richter, weerman bij de Vlaamse openbare zender VRT
 Daniel Richter (1962), een Duits kunstenaar
 Ernst Friedrich Richter, Thomascantor
 František Xaver Richter (1709-1789), een Tsjechisch componist
 Gerhard Richter (1932), een Duits kunstschilder
 Hans Richter (acteur) (1919-2008), Duits acteur
 Hans Richter (dirigent) (1843-1916), Oostenrijks-Hongaars dirigent
 Hans Richter (kunstenaar) (1888-1976), Duits kunstschilder, graficus en filmmaker
 Hans Richter Haaser (1912-1980), Duits componist, dirigent en pianist
 Hans Werner Richter (1908-1993), Duits schrijver 
 Jean Paul (1763-1825), pseudoniem van Johann Paul Friedrich Richter, een Duits schrijver
 Jason James Richter (1980), een Amerikaans acteur
 Karl Richter (1926-1981), een Duits dirigent
 Ludwig Richter, kunstschilder

 Maike Richter, echtgenote van Helmut Kohl
 Marga Richter, componiste en pianiste
 Nico Richter (1915-1945), een Nederlands componist en arts
 Svjatoslav Richter (1915-1997), een Russisch meesterpianist en componist
 Richter (architect), architect van de Tricotfabriek

Sport 
 Albert Richter, baanwielrenner
 Detlef Richter, bobsleeër
 Dirk Richter, zwemmer
 Hans Richter (1959), Oost-Duits voetballer
 Heinz Richter, wielrenner
 Herbert Richter, wielrenner
 Jonathan Richter, Deens voetballer
 Kurt Richter (1900-1969), een Duits schaker
 Ulrike Richter, zwemster

Wetenschap 
 Burton Richter (1931), een Amerikaans natuurkundige
 Charles Richter (1900-1985), een Amerikaans seismoloog

Overige 
 Schaal van Richter, een indeling van aardbevingen naar hun uitwerking
 Bommenrichter, bemanningslid van vroegere bommenwerpers
 Richter Verlag, een Duitse uitgeverij
 Richter (atoom), een term die het gedrag van atoomgroepen tijdens chemische reacties weergeeft
 Systeem Richter, een bouwwijze van mondharmonica's
 Richter (discotheek), voluit 36 op de Schaal van Richter, een voormalige discotheek in Amsterdam